Muur (bouwsel), een wand of afscheiding
 Muur (geslacht), een geslacht van planten uit de familie Caryophyllaceae

Zie ook 
 De Muur (doorverwijspagina)
 Grote Muur (doorverwijspagina)